Bucknall ist der Name mehrerer Orte im Vereinigten Königreich:

 Bucknall (Lincolnshire)
 Bucknall (Staffordshire)

Bucknall ist der Familienname folgender Personen:
 Cedric Bucknall (1849–1921), britischer Organist und Botaniker
 Gerard Bucknall (1894–1980), britischer Armeeoffizier
 Henry Bucknall (1885–1962), britischer Ruderer
 Steve Bucknall (* 1966), englischer Basketballspieler
 Tony Bucknall (* 1945), englischer Rugby-Union-Spieler

Unternehmen
 Bucknall Steamship Lines, eine ehemalige britische Linienreederei